Švýcarská hokejová liga - sezóna 2001/2002. Vítězem se stal tým HC Davos.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out

1. kolo 

 HC Lausanne - EHC Chur 4:0 na zápasy
 SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 1:4 na zápasy

2. kolo 

 EHC Chur - SCL Tigers 1:4 na zápasy

EHC Chur sestoupil do NLB.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2001
Lední hokej v roce 2002